Brabeți ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Brabeți (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Brabeți (Dolj), Dorf im Kreis Dolj